XIII турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 12 апреля по 30 декабря 2005 года. В соревнованиях приняли участие 29 команд: 12 представителей Суперлиги, 11 коллективов высшей лиги «А», 3 команды высшей лиги «Б», 2 — первой лиги, а также юношеская сборная России. Впервые победитель турнира, которым стала команда «Локомотив-Белогорье», получил право в следующем сезоне представлять Россию в Лиге чемпионов.

Предварительный этап

Зона Москвы 
Матчи прошли с 12 апреля по 16 июня по системе с разъездами.

Зона Северо-Запада 
1-й тур с 24 по 29 мая в Новокуйбышевске, 2-й тур с 14 по 19 июня в Ярославле.

Зона Юга 
1-й тур с 17 по 22 мая в Краснодаре, 2-й тур с 7 по 12 июня в Белгороде.

Зона Урала 
1-й тур с 17 по 22 мая в Салавате, 2-й тур с 7 по 12 июня в Екатеринбурге.

Зона Сибири 
1-й тур с 17 по 22 мая в Новом Уренгое, 2-й тур с 8 по 13 июня в Сургуте.

Полуфинальный этап

Группа А 

Белгород
23 сентября. «Локомотив-Белогорье» — «Невский Синдикат» — 3:1 (28:26, 25:10, 20:25, 25:16). ЗСК-«Газпром» — «Нефтяник Башкортостана» — 1:3 (25:21, 22:25, 14:25, 22:25).
24 сентября. «Невский Синдикат» — «Нефтяник Башкортостана» — 0:3 (16:25, 19:25, 17:25). «Локомотив-Белогорье» — ЗСК-«Газпром» — 3:2 (25:20, 20:25, 25:21, 14:25, 15:11).
25 сентября. «Нефтяник Башкортостана» — «Локомотив-Белогорье» — 1:3 (14:25, 25:21, 16:25, 19:25). ЗСК-«Газпром» — «Невский Синдикат» — 3:1 (21:25, 25:21, 25:13, 25:16).

Группа Б 

Москва
23 сентября. НОВА — «Нефтяник» — 0:3 (21:25, 16:25, 19:25). «Динамо» — «Зоркий» — 3:0 (25:17, 25:14, 25:13).
24 сентября. «Зоркий» — «Нефтяник» — 1:3 (17:25, 25:21, 15:25, 23:25). «Динамо» — НОВА — 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).
25 сентября. НОВА — «Зоркий» — 3:1 (25:20, 15:25, 25:19, 25:19). «Нефтяник» — «Динамо» — 0:3 (20:25, 19:25, 20:25).

Группа В 

Екатеринбург
23 сентября. «Локомотив-Изумруд» — «Локомотив» — 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:19). «Динамо-Таттрансгаз» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:13).
24 сентября. «Динамо-Таттрансгаз» — «Локомотив-Изумруд» — 0:3 (18:25, 23:25, 15:25). «Югра-Самотлор» — «Локомотив» — 3:2 (25:20, 19:25, 25:23, 19:25, 15:13).
25 сентября. «Локомотив-Изумруд» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:19, 25:23, 25:18). «Локомотив» — «Динамо-Таттрансгаз» — 1:3 (19:25, 25:21, 21:25, 16:25).

Группа Г 

Одинцово
23 сентября. «Луч» — «Нефтехимик» — 2:3 (25:20, 21:25, 25:18, 22:25, 12:15). «Искра» — «Уралсвязьинформ» — 3:1 (25:23, 25:14, 18:25, 25:14).
24 сентября. «Уралсвязьинформ» — «Нефтехимик» — 2:3 (25:21, 25:15, 23:25, 22:25, 12:15). «Искра» — «Луч» — 3:0 (25:12, 25:20, 25:16).
25 сентября. «Луч» — «Уралсвязьинформ» — 0:3 (16:25, 15:25, 21:25). «Нефтехимик» — «Искра» — 2:3 (14:25, 25:19, 25:17, 20:25, 11:15).

«Финал четырёх» в Москве

Полуфиналы 
29 декабря

Матч за 3-е место 
30 декабря

Финал 
30 декабря

«Искра»: Алексей Казаков — 6, Велько Петкович — 1, Павел Абрамов — 11, Сергей Хорошев — 5, Михаил Бекетов — 23, Гёйдо Гёртзен — 15, Валерий Комаров (либеро), Роман Архипов — 1, Владимир Мельник — 1. Тренер: Сергей Цветнов.
«Локомотив-Белогорье»: Александр Абросимов — 15, Сергей Баранов — 5, Сергей Тетюхин — 17, Алехандро Спайич — 9, Вадим Хамутцких — 2, Александр Косарев — 13, Алексей Вербов (либеро), Аркадий Козлов, Дмитрий Вдовин — 3, Роман Данилов — 6. Тренер: Геннадий Шипулин.
Время матча — 1:40 (27+23+26+24). ДС «Динамо». 1500 зрителей.

Индивидуальные призы 
 MVP — Александр Абросимов
 Лучший связующий — Вадим Хамутцких
 Лучший подающий — Сергей Баранов
 Лучший блокирующий — Алехандро Спайич
 Лучший нападающий — Михаил Бекетов
 Лучший принимающий — Алексей Вербов

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2005/2006

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 

2005 год в волейболе